Harzheim bezeichnet

ein geografisches Objekt:
 Harzheim, einen Stadtteil von Mechernich

Personen:
 Egbert Harzheim (1932–2012), deutscher Mathematiker
 Peter Harzheim (1902–1967), deutscher Schauspieler
 Willy Harzheim (1904–1937), deutscher Arbeiterschriftsteller und Kommunist